Николай Павлович Хлыстов (10 ноября 1932, Вяжневка, Рязанская область — 14 февраля 1999, Москва, Россия) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1954).

Биография 
Выступал за команду «Крылья Советов» (Москва) (1950—1961). В 1954—1958 — в сборной СССР, 79 матчей, 22 шайбы.

По окончании спортивной карьеры работал тренером спортивного клуба «Красный Октябрь» — 1961-64.

Похоронен на .

Достижения 
 Чемпион ЗОИ 1956.
 Чемпион мира 1954, 1956. Серебряный призёр ЧМ 1955, 1957, 1958. На ЧМ и ЗОИ — 35 матчей, забросил 6 шайб.
 Чемпион СССР 1957. 2-й призёр чемпионатов СССР (1955, 1956, 1958), 3-й призёр чемпионатов СССР (1951, 1954, 1959, 1960).
 Обладатель Кубка СССР 1951. Финалист Кубка СССР (1952, 1954). В чемпионатах СССР — ок. 250 матчей, забросил 150 шайб.
 Награждён орденом «Знак Почёта» (1957) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996)
 Избран в Зал Славы отечественного хоккея (2004).

Примечания

Ссылки 
 Фото могилы

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие